Кубок Либертадорес 1983 — 24-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Гремио».

Четвертьфиналы

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Плей-офф

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1983 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1983 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1983 году
1983